In 1931/32 werd het twintigste Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

SpVgg Herten werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen plaatsten zich niet meer. Er werd in knock-outfase gespeeld en Herten verloor in de eerste ronde van Meidericher SpV 02.

Bezirksliga

Groep Oost

Groep West

Finale
 Heen

 Terug

De wedstrijd werd stopgezet en later herspeeld. 
 Terug

1. Bezirksklasse
Er was dit jaar geen promotie mogelijk omdat de Bezirksliga van 22 naar 20 clubs herleid werd.

Groep Noord

Groep Oost

Groep Zuid

Groep West

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32